La Méridienne, nom donné à l'autoroute française A75 reliant Clermont-Ferrand à Béziers ;
 La Méridienne, tableau de Vincent van Gogh peint entre 1890 et 1891 ;
 La Méridienne, film de Jean-François Amiguet de 1988 ;
 La Méridienne, roman de Denis Guedj de 1987 ;
 La Méridienne, société de fabrication de mobilier de série.

Voir aussi